Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, institut d'investigació en astrofísica amb seu a Cambridge (Massachusetts), als Estats Units
 Consello d'a Fabla Aragonesa, associació per a la defensa i promoció de l'aragonès amb seu a Saragossa
 Caminhos de Ferro de Angola, companyia estatal de ferrocarril d'Angola
 CompactFlash Association, associació per al desenvolupament dels estàndards de la targeta CompactFlash
 Germans Alexians (del seu nom en llatí Congregatio Fratrum Alexianorum), institut religiós de l'Església Catòlica
 Cat Fanciers' Association, associació que gestiona el pedigrí dels gats de raça
 Associació xinesa de futbol (del seu nom en anglès Chinese Football Association), organisme que regeix el futbol a la Xina
 Federació Xipriota de Futbol (del seu nom en anglès Cyprus Football Association), organisme que regeix el futbol a Xipre
 Championnat de France amateur, competició de futbol de quart nivell de França
 CFA Espluguenc (de l'acrònim de Club Futbol Associació), club de futbol de la ciutat d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
 CFA Gironella (de l'acrònim de Club de Futbol Atlètic), club de futbol de la ciutat de Gironella (Berguedà)
 Clermont Foot Auvergne, club de futbol de la ciutat de Clarmont d'Alvèrnia (França)
 Clube de Futebol da Amazônia, club de futbol de la ciutat de Porto Velho (Brasil)
 Club de Futbol Americà al nom de diferents equips:
 CFA Granollers Fènix de Granollers (Vallès Oriental)
 CFA L'Hospitalet Pioners de Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 CFA Reus Imperials de Reus (Baix Camp)
 CFA Vilafranca Eagles de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 Igualada CFA d'Igualada (Anoia)
 Franc CFA (de l'acrònim de Colònies Franceses de l'Àfrica), moneda històrica usada a les colònies franceses de l'Àfrica
 Franc CFA de l'Àfrica Central (de l'acrònim de Cooperació Financera a l'Àfrica), moneda de diversos països de l'Àfrica Central
 Franc CFA de l'Àfrica Occidental (de l'acrònim de Comunitat Financera de l'Àfrica), moneda de diversos països de l'Àfrica Occidental
 Centre de formació d'adults, escola que ofereix formació per a persones adultes
 Chartered Financial Analyst, certificat internacional per a experts en anàlisi financera
 Cash Flow per Acció, ràtio financera utilitzada en anàlisi fonamental
 Mosaic filtre de color (del seu nom en anglès Color Filter Array), conjunt de filtres que capturen la informació de color en els sensors d'imatge
 Adjuvant complet de Freund (del seu nom en anglès Complete Freund's Adjuvant), adjuvant potenciador de vacuna que conté micobacteris inerts
 Cfa també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del Clima subtropical humit
 .cfa també és l'extensió dels fitxers d'àudio d'Adobe Premiere Pro, programari d'edició de vídeo